Эйдан Гиллен (, при рождении Эйдан Мёрфи, , род. , Дублин) — ирландский актёр телевидения, театра и кино. Наиболее известен ролью Петира Бейлиша в сериале «Игра Престолов».

Биография 
Родился 24 апреля 1968 года в городском районе Драмкондра, в Дублине, Ирландия.

Окончил школу , в Гласневине. В 2001 году женился на Оливии О’Флэнаган, которую знал с подросткового возраста. В 2013 году супруги расстались и живут раздельно в Ирландии. До сих пор неизвестно, разведены ли они официально. Оливия родила Эйдану двоих детей — дочь Берри (родилась в 1997) и сына Джо (родился в 2000). В 2009 году, когда Гиллен был удостоен премии Irish Film and Television Awards за свою роль в телесериале Прослушка, он посвятил эту победу Оливии и своим детям.
В настоящее время встречается с ирландской певицей Камиллой О’Салливан. В одном из интервью поправил журналистку, назвавшую Камиллу его невестой — «она не моя невеста, она мой партнёр».

Творчество 
Актёрскую карьеру начал в возрасте 16 лет, ещё в Дублине (Dublin Youth Theatre) ролью ткача Основы в пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Впоследствии переехал в Лондон.

Наиболее известен своей ролью Стюарта Джонса в телесериале телекомпании Channel 4 «Близкие друзья» и ролью мэра Балтимора Томми Карцетти в телесериале «Прослушка» компании HBO. За роль в сиквеле «Близкие друзья 2», в 2000 году был номинирован на премию BAFTA TV как Лучший актёр.

В 2003 году был также был номинирован на премию Тони за роль в пьесе Гарольда Пинтера The Caretaker исполненную им в одном из бродвейских театров и театральную премию газеты Irish Times в 2007 году за роль Тича в пьесе Дэвида Мэмета  в постановке дублинского театра .

Гиллен также сыграл вместе с профессиональным рестлером Джоном Синой в фильме 2009 года «12 раундов». В июле того же года он сыграл в телевизионной драме Freefall на телеканале BBC Two вместе с Домиником Купером и Сарой Хардинг.

В июле 2010 года было объявлено, что Гиллен сыграет Петира Бейлиша, одного из главных персонажей в телесериале HBO «Игра престолов». Первый сезон сериала с участием Гиллена вышел на экраны в 2011 году. Также снялся в фильмах «Шанхайские рыцари» (2003) и «Без компромиссов».

В 2016 году дал внешность и голос главному антагонисту игры Quantum Break — Полу Сайрину.

В 2020 году снялся в клипе группы  на композицию  с одноимённого альбома.

Роли в театре

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения